Клон ( «ветвь, побег, отпрыск») в зависимости от контекста, может означать:

 Клон в биологии — результат клонирования.
 Клон (информатика) — система, сделанная по образцу другой.

В искусстве 
 Клон () — научно-фантастический роман, написанный в соавторстве  и Кейт Вильгельм в 1965 г.
 Клон () — бразильский телесериал 2001 года.
 Клон () — британский телесериал 2008 года.
 Клон () — мексиканский телесериал 2010 года, ремейк бразильского телесериала 2001 года.
 Clone — серия комиксов 2012−2014 годов.
 Клон (фильм) — американский фантастический фильм 2022 года.

Топоним 
 Клон (деревня) — деревня в Устьянском районе Архангельской области России.

См. также 
 Клонирование

Примечания